Op het Australian Open 2018 speelden de rolstoelvrouwen de wedstrijden in het enkelspel van woensdag 24 tot en met zaterdag 27 januari 2018 in het Melbourne Park te Melbourne.

Toernooisamenvatting 
De als eerste geplaatste titelverdedigster Yui Kamiji (Japan) bereikte de finale.

De als tweede geplaatste Nederlandse Diede de Groot won het toernooi. In de finale versloeg zij de titelverdedigster in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. De Groot wist voor het eerst in haar carrière het Australian Open op haar naam te schrijven. Het was haar tweede grandslamtitel in het enkelspel.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Bronnen 
 Toernooischema Australian Open
 Toernooischema ITF

Australian Open
ITF-toernooi in 2018